Натуральне число 1850
 1850 рік до нашої ери
 1850 рік нашої ери